Mondonville (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, een Franse componist, ook wel bekend kortweg als (de) Mondonville
Mondonville-Saint-Jean, een gemeente in Frankrijk